Krzysztof Leszczyński – polski aktor
 Krzysztof Leszczyński – polski bokser
 Krzysztof Leszczyński – polski żołnierz